2 miejscowości w Polsce: 
 Mory – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pokrzywnica 
 Mory – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Ożarów Mazowiecki
Miejscowości za granicami Polski:
 Mory – Francja